Robert-Koch-Platz steht für:

 Robert-Koch-Platz (Berlin), Gartendenkmal, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Mitte/Friedrich-Wilhelm-Stadt #Denkmal 09010205 (Robert-Koch-Platz mit Robert-Koch-Denkmal und Emil-Fischer-Denkmal)
 Robert-Koch-Platz (Hannover), Teil eines Denkmalensembles, siehe Liste der Baudenkmale in Südstadt-Bult
 Robert-Koch-Platz (Meißen), Denkmalbebauung, siehe Liste der Kulturdenkmale in Cölln (Meißen)

Siehe auch:
 Robert-Koch-Platz 10
 Robert-Koch-Straße